Por USS Hornet pode estar à procura de:
 USS Hornet (CV-8) - um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, afundado em 1942 durante a batalha das Ilhas de Santa Cruz;
 USS Hornet (CV-12) - também um porta-aviões da mesma Marinha, originalmente baptizado como Kearsarge e renomeado em louvor da unidade CV-8, desempenhou um importante papel durante a Segunda Guerra Mundial. Também foi a responsável pela recolha das tripulações das missões espaciais Apollo 11 e Apollo 12.

Desambiguação